Открытый чемпионат Ченнаи 2007 — 12-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Ченнаи, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 1 по 6 января.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ксавье Малмисс выигрывает свой 1й турнир в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Штефан Коубек уступает свой 1й финал в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ксавье Малисс выигрывает свой 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Дик Норман выигрывает свой дебютный титул в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Ченнаи по теннису
 ATP Тур 2007 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Индия
Теннис
Январь 2007 года
2007